, une communauté non incorporée du comté de Breckinridge dans le Kentucky.
 Union Star, une ville du comté de DeKalb, dans le Missouri.

Autre 
 M.V. Union Star, un navire perdu le .